Уилли Рид младший (; род. 16 мая 1990 года, Канзас-Сити, штат Миссури, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Профессиональная карьера 
9 июля 2015 года Рид подписал однолетний контракт с «Бруклин Нетс» на пол миллиона долларов США. В предсезонной игре против «Бостон Селтикс» Рид получил травму, процесс восстановления продлился до декабря. 4 декабря Рид наконец-то дебютировал в НБА в матче против «Нью-Йорк Никс», в котором набрал 8 очков за 11 минут игрового времени. 22 января 2016 года он установил личный рекорд результативности, набрав 12 очков в матче против клуба «Юта Джаз». 6 апреля он покинул расположения клуба по личным обстоятельствам.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы епископа Миж
Баскетболисты США
Игроки «Спрингфилд Армор»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Будучност»